Dolenje Gradišče je ime več naselij v Sloveniji:

 Dolenje Gradišče, občina Dolenjske Toplice
 Dolenje Gradišče pri Šentjerneju, občina Šentjernej

Naselja v Sloveniji